Хаймович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хаймович, Вадим (род. 1978) — литовский пианист.
 Хаймович, Зеэв (род. 1983) — израильский футболист, защитник.
 Хаймович, Мики (род. 1962) — израильская журналистка и политик.
 Хаймович, Яков Наумович (более известен под фамилией Чаров; ум. 1948) — советский театральный режиссёр.